Para otros artículos de Godzilla, véase Godzilla (desambiguación).

Godzilla y los Titanes es una próxima serie de televisión japonesa-estadounidense de 2023, producida por Safehouse Pictures y Legendary Television, y distribuida por Apple TV+.

La serie es dirigida por Matt Shakman, Mairzee Almas, Hiromi Kamata, Andy Goddard y Julian Holmes, escrita por Chris Black y Matt Fraction, y protagonizada por Christopher Heyerdahl, Wyatt Russell, Kurt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Mari Yamamoto, Joe Tippett, Elisa Lasowski y Josh Collins.

La serie pertenecerá al universo de monstruos creado por Legendary y Warner Bros. llamado MonsterVerse.

Sinopsis 
Ambientada tras la batalla entre Godzilla y los Titanes, que revela que los monstruos son reales, sigue el viaje de una familia para descubrir sus secretos enterrados y un legado que los vincula a Monarch.

Reparto 
 Christopher Heyerdahl como Puckett.
 Mari Yamamoto como Keiko.
 Josh Collins como Agente Sabitha.
 Charlie Karumi como Dr. Udekwu.
 Qyoko Kudo como Emiko.
 Joe Tippett como Tim.
 Kiersey Clemons como May.
 Anna Sawai como Cate.
 Elisa Lasowski como Duvall.
 Ren Watabe como Kentaro.
 Kurt Russell
 Wyatt Russell

Los Titanes 
Son en total 17 Titanes los confirmados como existentes en Monarch Sciences, sin embargo, la Tierra Hueca alberga una gran cantidad de criaturas aún sin explorar o con breves apariciones;

Producción

Desarrollo
Tras el éxito de Godzilla vs. Kong, se empezó a hablar de cómo ampliar el MonsterVerse más allá de los largometrajes. Legendary propuso una serie de acción real, y entre los posibles inversores, Apple TV+ expresó un interés inmediato y negoció un acuerdo y luz verde de la serie en enero de 2022. El proyecto será una producción conjunta entre Legendary TV, Safehouse Pictures y Toho. Chris Black ejercerá de showrunner. 

En mayo, Matt Shakman fue contratado para dirigir los dos primeros episodios además de la producción ejecutiva.

Casting
En junio, Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett y Elisa Lasowski formaron parte del reparto de la serie. En julio, Kurt Russell y Wyatt Russell se incorporaron al reparto, con la incorporación de Mari Yamamoto en agosto.

En septiembre de 2022, Anders Holm se unió al reparto a la vez que se revelaba el título de la serie.

Filmación
En julio de 2022, se reveló que la fotografía principal había comenzado en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.>. Dos semanas de rodaje tuvieron lugar en Japón en agosto.

Referencias

Enlaces externos 

Series de televisión de Apple TV+
Series de televisión de Estados Unidos
Películas de Toho